Lonja può riferirsi a:

Loggia di Saragozza, edificio in stile rinascimentale che si trova a Saragozza
Lonja de la Seda,  edificio storico di Valencia
Lonja de Mar,  edificio storico di Barcellona
Escuela de la Lonja, scuola d'arte e disegno di Barcellona